Britannic je lahko: 

 HMHS Britannic - bolniška ladja, ki je potonila med prvo svetovno vojno, sestrska ladja ladij RMS Titanic in RMS Olympic, 
 Britannic - film, ki govori o potopu ladje HMHS Britannic, posnet leta 2000,
 SS Britannic (1874) - prva ladja družbe White Star Line z imenom Britannic, ki je osvojila prestižni modri trak,
 MV Britannic (1929) - zadnja ladja družbe White Star Line (pozneje Cunard White Star in Cunard Line), razrezana leta 1960,
 SS Britannic - izmišljena oceanska ladja iz filma Juggernaut, posnet leta 1974.